Zomervogel (vogel)

Er zijn meerdere soorten vissen met die naam. Bedoeld kan worden: 
Paralichthys albigutta
Paralichthys lethostigma
Paralichthys dentatus
Paralichthys olivaceus
Hippoglossina oblonga